Ла-Рош-Бланш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Ла-Рош-Бланш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом